Oulmes comune della Francia
 Oulmes comune del Marocco